Palomino – mantello equino color ocra-dorato
 Palomino – vitigno base dello Sherry
 Palomino – processore della Advanced Micro Devices
 Palomino – album di Miranda Lambert del 2022
 The Palomino – film del 1950 diretto da Ray Nazarro

Persone 
 Antonio Palomino (1655-1726) – pittore, storico dell'arte e biografo spagnolo
 Carlos Palomino (1949) – ex pugile messicano
 Frank Palomino (1970) – ex calciatore peruviano
 Jairo Palomino (1998) – calciatore colombiano
 José Luis Palomino (1990) – calciatore argentino